Темирханов — тюркская фамилия, производная женская форма — Темирханова. Происходит от  — темир, в переводе на русский язык — железо.

Персоналии 
 Темирханов, Арсен Саруханович (1976) — российский самбист.
 Темирханов, Ержан Оралович (род. 1980) — аким Октябрьского района г. Караганды, Республика Казахстан.
 Темирханов, Зубаир (1868—1952) — один из видных представителей кумыкской технической интеллигенции в начале XX века.
 Темирханов, Хамит — председатель Павлодарского облисполкома (1940-1941)
 Темирханов, Юсуп-Хаджи Шамильевич (1972—2018) — осуждённый за убийство российского экс-полковника Юрия Буданова.

Примечания